Albert Schinzinger ist der Name folgender Personen:

* Albert Schinzinger (Mediziner) (1827–1911), deutscher Chirurg
 Albert Schinzinger (Unternehmer) (1856–1926), deutscher Offizier, Diplomat und Kaufmann